Daydream – album Mariah Carey
 Daydream – minialbum zespołu Day6